Matecznik – w leśnictwie i łowiectwie trudno dostępne miejsce w lesie będące ostoją dla zwierząt. Mianem matecznika określa się też duże, wolne od ingerencji człowieka (lub gdzie jest ona śladowa) tereny, na których istnieje naturalny ekosystem ze wszystkimi elementami łańcucha pokarmowego. Mateczniki zapewniają egzystencję dużym ssakom mięsożernym, wielu gatunkom ptaków wędrownych itp. Jednym z najbardziej znanych mateczników jest ostoja dzikiej zwierzyny na Alasce – ANWR (Arctic National Wildlife Refuge). Matecznika nie należy utożsamiać bezpośrednio z parkiem narodowym, ponieważ parki narodowe mają zwykle zbyt mały areał.

Leśnictwo